Eolico – ciò che è pertinente al vento
Energia eolica
Impianto eolico
 Eolico – ciò che è pertinente agli Eoli
 Dialetto eolico – dialetto del greco classico